Daher steht für:
 Daher (Unternehmen), der Name eines französischen Unternehmens

Daher ist der Familienname folgender Personen:
 Abdourazak Mahamoud Daher (* 1998), dschibutischer Fußballspieler
 Ahmed Abu Daher, palästinensischer Fußballspieler
 Ahmed Hassan Daher (* 1982), dschibutischer Fußballspieler
 André Daher (1891–1974), französischer Politiker
 Eduard Daher (* 1973), libanesischer Ordensgeistlicher, melkitisch griechisch-katholischer Erzbischof von Tripoli
 Hassan Daher (* 1983), libanesischer Fußballspieler
 Hassan Ali Daher, dschibutischer Fußballspieler
 Hussein Daher (* 1977), libanesischer Fußballspieler
 José Amin Daher († 2014), brasilianischer Tennisspieler und Unternehmer
 Kenedid Daher Idriss (* 1997), dschibutischer Fußballspieler
 Lydia Daher (* 1980), deutsche Dichterin und Sängerin
 Mohamed-Kadar Daher Ahmed (* 1982), dschibutischer Fußballspieler